Magyar Derby (galopp)
Magyar Derby (ügető)